Le groupe de Miami réunit l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis et l'Uruguay.
 
Ce groupe est parvenu à faire échouer la Conférence des parties en 1999 concernant une réglementation internationale sur le commerce des OGM. Il a rejeté la procédure d’accord préalable qui stipule que les entreprises qui produisent des organismes génétiquement modifiés doivent fournir des fiches complètes sur leurs produits.

Organisme génétiquement modifié